Crețești se poate referi la:

 Crețești, Alba
 Crețești, Gorj
 Crețești, Ilfov
 Crețești, Vaslui

Altele 
 Crețeștii de Sus, Vaslui

Vezi și 
 Crețu (nume de familie)
 Râul Crețu (dezambiguizare)

Toponime românești